Un noise gate (littéralement porte à bruits) est un effet de traitement sonore dont le but est d'empêcher les sons dits "parasites" du signal entrant de passer à travers le circuit audio, dans le but d'obtenir un son le moins parasité possible en sortie.

Application 

La noise gate peut être utilisée de plusieurs façons, premièrement afin de couper le passage de tout signal sonore, mais elle trouve son intérêt dans une configuration qui ne laisse passer qu'une certaine partie du signal sonore.
Cela est utile pour réduire le phénomène de souffle que l'on rencontre avec les applications sonores électroniques.

Le noise gate est souvent utilisé pour supprimer les parasites d'une guitare électrique, d'une voix ou d'un autre instrument dans les passages où celui-ci n'est pas utilisé. En effet les guitares électriques à l'arrêt émettent un grésillement continu - surtout avec un effet distorsion - trop faible pour être perçu pendant que l'instrument est joué mais audible dans les passages à vide.
D'autre part sur certains enregistrements d'instruments acoustiques ou de voix il peut y avoir un léger bruit de fond notamment si l'enregistrement est en live (bruit lointain du public ou des autres instruments).
Pour remédier à ces problèmes et supprimer ces bruits parasites on utilise le noise gate.

Un gate peut également être utilisé en traitement sonore (studio ou sonorisation live). Dans ce cas, le seuil (voir ci-dessous) est en général plus élevé qu'en utilisation noise gate. Un des usages est le traitement d'une prise de percussion de proximité: on règle le gate tel que seule la "frappe" de la percussion passe et que les résonances, plus faibles, soient plus ou moins violemment coupées. Ainsi, sur la voie de proximité, on ne garde que la frappe, tandis que les résonances sont enregistrées par le/les "overhead", microphone(s) plus éloigné de la batterie, qui captera des résonances plus "naturelles" que le micro de proximité, situé à quelques centimètres de la surface frappée. Ceci est à titre d'exemple et n'est absolument pas systématique, et d'autres usages existent.

Fonctionnement 
Quand le volume du signal sonore reçu est inférieur à un certain seuil, le noise gate met le son à zéro, éliminant ainsi les faibles sons parasites des pistes instrumentales qui peuvent s'additionner et s'entendre lors du mixage final. Bien sûr quand le signal sonore est supérieur au seuil aucun traitement n'est appliqué.
Le noise gate peut être réglé afin de ne laisser passer le signal qu'à partir d'un certain seuil de son en provenance du signal entrant.

Des temps d'attaque et de relâchement (« attack » et « release ») sont utilisés pour moduler la sensibilité du gate : l'attaque définit le temps minimal où l'amplitude du signal traité doit rester supérieure au seuil fixé avant que le gate ne se déclenche (et laisse passer le signal). Le temps de relâchement règle la durée minimale où le signal doit rester sous le seuil pour que le gate s'arrête (et coupe le signal).

Ces réglages sont très importants : un temps d'attaque trop court (au minimum: la latence de l'électronique de l'appareil) laisserait passer les bruits courts et forts (ex: craquement de vinyle...), et une absence de temps de relâchement « tronquerait » les notes en coupant la fin des résonances, ce qui serait musicalement très déplaisant, en particulier sur les instruments « percussifs » (piano, guitare...).

Support 

La noise gate se retrouve sous plusieurs formes, tout d'abord en « rack » soit donc un appareil analogique de haute qualité utilisé en studio ou lors d'événements nécessitant l'usage de technologies audio. On trouve également la noise gate intégrée à des appareils faisant intervenir d'autre traitements sonores, c'est notamment le cas dans des appareils multi effets. La noise gate se retrouve aussi sous forme de pédale d'effet pour instrument, le modèle le plus populaire étant le NS-2 de Boss (société), ou encore sous forme numérique dans des logiciels et application informatique en rapport avec le traitement sonore.

Articles connexes 
 Expander

Sonorisation

es:Compuerta de Ruido